Verea ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Palomar Verea (* 1956), mexikanischer Architekt
 Ramón Verea (1833–1899), spanischer Rechenmaschinenkonstrukteur

Verea steht für:
 Verea (Ourense), eine Gemeinde in der Provinz Ourense, Spanien